Юрий Вячеславович Шейкин (10 апреля 1963, СССР — 5 января 2011, Великий Новгород, Россия) — советский и узбекистанский футболист, вратарь.

Биография 
Карьеру начал в 1983 году в клубе «Наримановец».

Большую часть карьеры провёл в ташкентском «Тракторе». Играл в клубах «МХСК», «Машъал», «Зарафшан».

В 1994 году был приглашён в сборную Узбекистана, в составе которой выступил на Азиатских играх. Звёздный час Шейкина наступил в полуфинале турнира, в игре против Южной Кореи. Несмотря на подавляющее превосходство соперника, Юрий сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол Азамата Абдураимова вывел сборную Узбекистана в финал.

Вот что сказал об этом матче главный тренер корейцев Анатолий Бышовец:

В финальном матче сборная Узбекистана обыграла сборную Китая со счётом 4:2 и стала чемпионом Азиатских игр.

По итогам сезона Юрий Шейкин стал третьим в опросе «Лучший футболист года в Узбекистане».

В 2000 году Юрий Шейкин завершил карьеру игрока и уехал в Россию, на постоянное проживание.

Юрий Шейкин скоропостижно скончался 5 января 2011 года в городе Великий Новгород.

Достижения 
  Чемпион Азиатских игр: 1994
  Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 1996
 Третий в опросе Футболист года в Узбекистане: 1994

Государственные награды 
 Медаль «Шухрат»

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика футболистов сборной Узбекистана

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Наримановец»
Игроки ФК «Шахтёр» Ангрен
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК МХСК
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Зарафшан»